Leskovec je lahko:

 Leskovec, priimek več znanih ljudi

Naselje

Slovenija 

 Leskovec, Občina Celje
 Leskovec, Občina Ivančna Gorica
 Leskovec, Občina Novo mesto
 Leskovec, Občina Slovenska Bistrica
 Leskovec pri Krškem, Občina Krško
 Leskovec v Podborštu, Občina Sevnica
 Dolenji Leskovec, Občina Krško
 Gorenji Leskovec, Občina Krško
 Spodnji Leskovec, Občina Videm
 Zgornji Leskovec, Občina Videm
 Leskovec, srednjeveško ime Bistrice ob Sotli

Hrvaška 

 Leskovec, Občina Štrigova
 Leskovec Toplički, Občina Varaždinske Toplice

Glej tudi 

 Leskovac